Canon EOS 200D — цифровой зеркальный фотоаппарат серии EOS компании Canon, предназначенный для начинающих и любителей. Анонсирован 28 июня 2017 года.

Описание 
Фотоаппарат имеет байонет EF-S совместим с объективами EF-S и EF, оснащён чувствительным к прикосновению экраном и обладает возможностью видеосъёмки в формате Full HD 50 FPS.

Рекомендуемая розничная цена в США — 549 долларов за версию без объектива и 699 долларов — за комплект с новым объективом EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM.

Фотоаппарат доступен в трёх цветовых решениях: чёрный, серебристый и белый.

Отличительной особенностью этой модели является запатентованная технология от Canon  Dual Pixel CMOS AF. Работоспособность данной технологии возможна только в режиме Live View (Электронный сквозной визир). В предыдущей модели Canon EOS 100D этой технологии нет.

Особенности 
Canon EOS 200D является обновлённой версией EOS 100D. Ключевые отличия от предыдущей версии:

Ссылки 
 

Цифрозеркальные фотоаппараты Canon
APS-C фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2017 году